Pigeon Island kan syfta på följande platser

Australien 

 Pigeon Island (ö i Australien, Western Australia),

Indien 

 Pigeon Island (ö i Indien, Karnataka),

Jamaica 

 Pigeon Island (ö i Jamaica),

Saint Lucia 

 Pigeon Island (ö i Saint Lucia), Gros-Islet, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Saint Luciaförgreningar